Миро́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 

 Миронова, Алла Павловна (род. 1964) — советская и российская актриса театра и кино.
 Миронова, Валентина Григорьевна (1943—2002) — советский и российский археолог.
 Миронова, Дагмара Сергеевна (род. 1941) — советский и российский политический деятель, народный депутат СССР.
 Миронова, Диана Ильдаровна (род. 1996) — российская бильярдистка.
 
 
 Миронова, Елизавета Фёдоровна (1924—1943) — снайпер 255-й бригады морской пехоты Черноморского флота, старший краснофлотец.
 
 
 Миронова, Лариса Владимировна (род. 1947) — российская писательница.
 Миронова, Ленина Николаевна (1931—2022) — белорусский архитектор, искусствовед, педагог.
 
 
 Миронова, Татьяна Леонидовна (род. 1961) — русская писательница и филолог.
 Миронова, Юлия Васильевна (род. 1979) — российская баскетболистка.

Вымышленные персонажи 
 Маша Миронова (персонаж) — заглавная героиня повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Топоним 
 Миронова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Миронова — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Миронова улица (Санкт-Петербург) См. также